Сражение при Йорктауне:
 Сражение при Йорктауне (1781)
 Сражение при Йорктауне (1862)